Die A-10 Men’s Tennis Championship 2012 war ein Herren-Mannschaftswettbewerb im Bereich des College Tennis. Austragungsort war Mason, Ohio nahe Cincinnati. Als Siegerin ging die George Washington University hervor.

Turnierplan

Finale

Weblinks 
 Atlantic 10 Conference – Men’s Record Book (pdf, englisch)
 Turnierplan (pdf, englisch)

Tennisturnier in Mason (Ohio)
College-Tennis-Saison 2011/12
Tennisturnier 2012
Herrentennisturnier
College-Tennis-Turnier
Atlantic 10 Conference